Miejscowości w USA:
 Elk Grove – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sacramento
 Elk Grove – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
Gminy w USA:
 Elk Grove (ang. Elk Grove Village) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Elk Grove (ang. Elk Grove Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette